Спеціальна терористична операція (СТО) — операція, що проводиться державою, проти мирного населення іншої незалежної держави, за наказом глави держави та із застосуванням збройних сил країни агресора.

Мотиви 
Демілітаризація, денаціоналізація, визволення території від корінного населення, геноцид, захоплення території.

Підготовка 
Терористична держава, в нав'язуваної населенню ідеології, висуває хибні гуманістичні ідеї, наприклад порятунок корінного народу від вигаданої небезпеки. За допомогою пропаганди, нав'язує стійку думку суспільству без альтернативності силового вирішення проблеми. Всяко намагається провести розлюднення мирного населення об'єкта нападу. Для досягнення мети використовуються витончені методи пропаганди. Виробляється велика кількість інформаційних вкидів, чим абсурдне обвинувачення, тим ефективніше,  чим неймовірніша брехня, тим легше у неї повірять масси. Звинувачення об'єкта нападу у всіх можливих міжнародних злочинах, у тому числі й своїх. Наприклад, надання підсанкціонним країнам ядерних ракетних технологій з подальшим звинуваченням у злочині жертви. Головне це першим звинуватити опонента.

Реалізація 
Проведення терористичних актів на своїй території з подальшим звинуваченням країни жертви. Інсценування нападу під прапором країни жертви на свої об'єкти. Обстріл своїх територій із подальшим звинуваченням противника. Напад обмеженим контингентом без розпізнавальних знаків на підставі захисту населення. Масштабне використання бойової авіації, бомбардування мирного населення. Повномасштабне вторгнення всіх видів військ без розпізнавальних знаків під виглядом спеціальної операції, без оголошення війни. Знищення населення за національною ознакою — денаціоналізація. Залякування місцевого населення за допомогою масових страт, сексуального насильства, мародерства та руйнування інфраструктури. З наступним захопленням територій та проведення незаконних безальтернативних референдумів та визнання законності захоплення території.

Приклади історії 
 Радянсько-фінська війна (1939-1940)
 Гливицька провокація
 Друга російсько-чеченська війна
 Російсько-грузинська війна (2008)
 Російське вторгнення в Україну (2022)

Реакція світової спільноти 
Як правило, світова громадськість реагує вкрай негативно, висловлює глибоке занепокоєння, вводить санкції на захоплених територіях. Світові лідери на публіці засуджують спеціальні терористичні операції, але, маючи міцні фінансові зв'язки з країною агресором, роблять все можливе, щоб не ескалувати ситуацію. Тільки після протестів у своїх країнах, під тиском громадськості, можуть почати постачання озброєння жертві агресії, яке не доводить до реального опору. Як виняток країни сусіди країни жертви, розуміючи загрози для суверенітету своїх країн, надають реальну підтримку. Тільки Велика Британія у всіх згаданих операціях беззастережно ставала на бік жертви агресії та ставала локомотивом підтримки світової спільноти та надавала реальну допомогу.

Примітки

Джерела 
 https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/15/zelensky-biden-russia-terrorism/
 https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-new-04-18-22/h_379c2d3bc66d542de9433f5de32fc712
 Радянсько-фінська війна 1939—1940 гг. Хрестоматія / ред.-упоряд. О. Є. Тарас. Мінськ: Харвест, 1999. с. 47.
 Хене, 2003, Гол. 10. СС та зовнішня політика.
 Звернення Президента Російської Федерації від 24 лютого 2022. http://kremlin.ru (24 лютого 2022). Дата звернення: 5 березня 2022 року. Архівовано 25 лютого 2022 року.
Тероризм